Autana peut désigner :

Toponymes

Autana : sommet situé dans l'État d'Amazonas ;
 Autana : l'une des sept municipalités de l'État d'Amazonas ;
 Autana : cours d'eau amazonien, sous-affluent de l'Orénoque.

Homonymie de toponyme